MFM bzw. MfM steht für:
 Magnetic Force Microscopy, siehe Rasterkraftmikroskop #Andere Messgrößen
 Maschinen für Massenverpackung GmbH, Tarnname eines Rüstungsbetriebes von 1935 bis 1944, siehe Metallpatronen AG #Maschinen für Massenverpackung
 Masse-Feder-Modell, Verfahren in der Computergrafik, siehe Masse-Feder-System (Computergrafik)
 Menschen für Menschen, 1981 gegründete Hilfsorganisation
 Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing, deutscher Interessenverband der Fotowirtschaft
 Modified Frequency Modulation, Aufzeichnungsverfahren für magnetische Datenträger 
 Museum für Meereskunde, ein ehemaliges Museum in Berlin
 Myofibrilläre Myopathien, eine Gruppe seltener angeborener Muskelerkrankungen
 Flughafen Macau (IATA-Code)

Mfm steht für:
 Mfm (Radio), französischer Radiosender

mfm steht für:
 musica femina münchen, Förderverein für Musikerinnen
 Margi South (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen in Nigeria

Abkürzung